Wapen van Winsum (Friesland)
 Wapen van Winsum (Groningen)